FK Slutsk (vitryska: Футбольны клуб Слуцк, Futbolnij Klub Slutsk) är en vitrysk fotbollsklubb i Slutsk som grundades 1998.

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019 
Uppdaterad: 10 maj 2019

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Slutsk på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1998